Satyr steht für:

 Satyr, Mischwesen der griechischen Mythologie
 Satyr (Film), US-amerikanischer Film (1996)
 Satyr, Künstlername von Sigurd Wongraven, siehe Satyricon (Band)
 Satyr Verlag, deutscher Independent-Verlag

Siehe auch:
 HMS Satyr
 Satir
 Satyros (Begriffsklärung)